10-й армейский корпус СС () — оперативно-тактическое объединение войск СС нацистской Германии периода Второй мировой войны. Создан в конце января 1945 года в Померании на основе штаба 14-го армейского корпуса СС.

Боевой путь корпуса 
Штаб корпуса был создан 25 января 1945 г. на основе штаба 14-го армейского корпуса СС. Из корпусных частей была создана лишь одна рота связи с номером 110. Кроме неё в состав корпуса были введены остатки четырех армейских дивизий — 5-й и 8-й егерских, 163-й и 314-й пехотных. 

В марте 1945 г. эти дивизии были уничтожены в боях в Померании.

Состав корпуса 
Февраль 1945:
 1-й полк «Гнайзенау»
 батарея штурмовых орудий «Рейхсфюрер СС»
 503-й противотанковый дивизион СС
 группа «Фойгт»
 штаб 402-й пехотной дивизии
 группа «Леман»
 гарнизон г. Шнайдемюль

Март 1945:
 5-я егерская дивизия
 8-я егерская дивизия
 163-я пехотная дивизия
 314-я пехотная дивизия

Командующие корпусом 
 обергруппенфюрер СС и генерал войск СС и полиции Эрих фон дем Бах (26 января — 10 февраля 1945)
 генерал-лейтенант Гюнтер Краппе (10 февраля — 7 марта 1945)
 штандартенфюрер СС Герберт Гольц (7 — 14 марта 1945)

Литература 
 Tessin, Georg. Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939—1945 (Volume IV), Biblio Verlag, Osnabrück, 1976. ISBN 3-7648-1083-1

Армейские корпуса СС во Второй мировой войне